Чжа́о Сяолэ́й (род.  года в провинции Хэйлунцзян, Китай) — бывший китайский фигурист, выступавший в танцах на льду с Си Хунъянь, а затем с Лю Луян, чемпион зимних Азиатских игр 1986 года.

Спортивная биография 
Первой партнёршей Чжао была молодая китаянка Си Хунъянь. Вместе с ней Чжао принял участие в зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево. Однако показать высокий результат китайской паре не удалось. По итогам трёх выступлений Чжао и Си заняли последнее 19-е место.

Со следующего сезона Чжао Сяолэй стал выступать в паре с Лю Луян. На чемпионате мира 1985 года китайская пара заняла 18-е место, обогнав пару из Австралии. В 1986 году в Саппоро прошли первые в истории зимние Азиатские игры. В соревнованиях в танцах на льду Чжао и Лю стали чемпионами. В 1988 году китайская пара приняла участие в зимних Олимпийских играх в Калгари. По итогам соревнований Чжао и Лю заняли 19-е место.

Результаты 
(с Лю Луян)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1988 — танцы на льду

Ссылки 
 
 

Фигуристы Китая
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года